Аламос () — топоним:
 Аламос — муниципалитет в Мексике, входит в состав штата Сонора.
 Аламос — город в мексиканском штате Сонора, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Аламос — населённый пункт в мексиканском штате Гуанахуато, в муниципалитете Атархеа.
 Аламос — сельский населённый пункт в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
  — железнодорожная станция в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, расположена на территории одноимённого населённого пункта.
 Аламос — автостанция метробуса в Колумбии.

Фамилия 
 Аламос, Луис (1923—1983) — чилийский футболист и футбольный тренер.

См. также 
 Аламо